Castelo Branco pode referir-se a:

Personalidades
João Ruiz de Castelo-Blanco - poeta português.
Camilo Castelo Branco (1825-1890) - romancista português.
Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967) - militar e presidente do Brasil entre 1964 e 1967.
José Castelo Branco - membro do jet set português.
Sérgio Tertuliano Castelo Branco - militar e presidente interino do estado de São Paulo.

Geografia 
Portugal

Distrito de Castelo Branco — em Portugal
Castelo Branco (Portugal) — município
Castelo Branco (freguesia) — freguesia
Castelo Branco (Horta) — freguesia
Castelo Branco (Mogadouro) — freguesia

Açores

Castelo Branco (Vila Franca do Campo) — castelo nos Açores

Brasil

Castelo Branco (Campina Grande) — bairro
Castelo Branco (João Pessoa) — bairro
Castelo Branco (Osasco) — bairro
Castelo Branco (Resende) — bairro
Castelo Branco (Salvador) — bairro
Castelo Branco (Goiânia) — bairro
Presidente Castelo Branco (Paraná) — município
Presidente Castello Branco — município

 Síria

Castelo Branco (Safita) — castelo em Safita, na Síria

Dioceses
Diocese de Castelo Branco - antiga diocese portuguesa
Diocese de Portalegre e Castelo Branco - diocese portuguesa

Estradas
Rodovia Castelo Branco (SP-280), no estado de São Paulo

Avenidas
Avenida Presidente Castello Branco, localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Ver também

Universidade Castelo Branco

Desambiguação